Volkswagen Motorsport je tovární tým německé automobilky Volkswagen, která se účastnila mistrovství světa v rally (WRC) a Rallye Dakar.

Tým začal soutěžit ve WRC v roce 1978 a před odchodem ze sportu v roce 1990 použil různé specifikace Volkswagenu Golf. V 90. letech Volkswagen soutěžil v 2L-MS. Volkswagen soutěžil na Rallye Dakar do roku 2003 do roku 2011 a získal celkem tři vítězství. Tým se vrátil do WRC v roce 2011 na finské rally s dvojicí vozů Škoda Fabia S2000 a od sezóny 2013 až do konce sezóny 2016 soutěžil s vlastním vozem Volkswagen Polo R WRC.

Na konci sezóny 2016 se společnost Volkswagen Motorsport rozhodla odstoupit z mistrovství světa v rally pod vlivem aféry dieselgate - jezdci VW zamířili k M-Sportu (Ogier), Toyotě (Latvala) a Hyundaii (Mikkelsen), šéf týmu Jost Capito zamířil do Formule 1 kde se stal na několik měsíců šéfem týmu McLaren. Pro rok 2017 tým měl připravený speciál který ale nikdy na závodní tratě nevyjel, avšak testoval jej například Marcus Grönholm. V roce 2018 tým vedený novým šéfem (a bývalým rallyovým navigátorem) Svenem Smeetsem uvedl na Španělské rally na trh vůz Volkswagen Polo GTi R5 vycházející z 6. generace vozu Polo, s vozem do soutěže nastoupili mistr světa z roku 2003 Petter Solberg a francouzský jezdec Eric Camilli. Kolem vozu Polo R5 proběhla i kontroverze když jezdec Pontus Tidemand byl jezdcem Škoda Motorsport a zároveň vyvíjel vůz pro VW, dle některých názorů má Polo dost vnitřností právě z Fabie R5, ovšem Smeets uvedl že vůz vychází z vozu Polo R WRC.

Tým

Šéf týmu 
  Carlos Sainz (2012)
  Jost Capito (2012-2016)
  Sven Smeets (2016-2020)

Technický ředitel 
  Willy Rampf (2011-2016)

Jezdci 
  Jochi Kleint (1978-1985)
  Per Eklund (1982)
  Kalle Grundel (1983-1984)
  Franz Wittmann (1985-1986)
  Kenneth Eriksson (1986-1987)
  Erwin Weber (1987-1991)
  Lars-Erik Torph (1988)
  Raimund Baumschlager (1988-1992, 1996-1999))
  Stig Blomqvist (1989)
  Kosti Katajamäki (2002-2003)
  Oscar Svedlund (2003)
  Vladan Vasiljevic (2003)
  Andreas Mikkelsen (2011-2016)
  Joonas Lindroos (2011)
  Hans Weijs Jr. (2011)
  Christian Riedemann (2011)
  Yeray Lemes (2011)
  Kevin Abbring (2011-2012)
  Sepp Wiegand (2011-2012)
  Sébastien Ogier (2012-2016)
  Jari-Matti Latvala (2013-2016)

Výsledky

WRC

Dakar

Externí odkazy 
 

Volkswagen
Rallyové týmy